Vlatko Hercegović Kosača
Vlatko Vuković Kosača